Владимир Всеволодович Сипягин (10 июля 1847— 9 октября 1911, Санкт-Петербург, Российская империя) — участник русско-турецкой войны, заведующий камеральным отделением кабинета Его Высочества, шталмейстер Высочайшего двора, помощник управляющего Императорским кабинетом, действительный статский советник, предводитель дворянства Буйского уезда.

Биография 
Родился 10 июля 1847 года, происходил из потомственных дворян, сын участника боевых действий на Кавказе и Крымской войны 1853—1856 гг., почётного опекуна, генерал-лейтенанта Сипягина Всеволода Николаевича. После окончания пажеского корпуса поступил в Николаевскую академию генерального штаба. Произведен в чин штабс-ротмистра. В 1873 году по домашним обстоятельствам вышел в отставку, в 1874 году земским собранием избран в почетные мировые судьи. В 1876 году вновь определён на службу военного ведомства, с прикомандированием к канцелярии военного министерства.

В 1877 году прикомандирован к 2-му Кубанскому конно-казачьему полку и за отличие во время русско-турецкой войны произведен в полковники, а также награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и золотой саблей с надписью за храбрость. В 1878 году уволен с чином полковника и с мундиром. В 1879 году Буйским земским собранием вновь избран почетным мировым судьей, а в 1881 году в председатели съезда мировых судей. В 1883 году состоял по избрании председателем Буйской уездной земской управы и в том же году был избран буйским уездным предводителем дворянства. В 1885 году за отличие произведен в чин действительного статского советника. В 1887 году за отличие по службе награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.
В 1894 году назначен председателем комиссии по разъяснению вопроса о границах Нерчинского округа и вообще о земельном его устройстве, а также председателем комиссии для пересмотра действующих законов и правил по сбору ясака.

Для обеспечения сохранности императорских регалий на коронационные торжества 1896 г. выехал в Москву, его сопровождал оценщик Кабинета Е. И. В. Карл Август Ган (1836—1899?).

Примечания

Источники 
 Альманах современных русских государственных деятелей 1897 год.

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Полковники (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Действительные статские советники